Ио́сиф Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Иосиф Васильевич (1821—1881) — протоиерей, общественный деятель, публицист.
 Васильев, Иосиф Васильевич (?—?) — георгиевский кавалер; сотник.